NEWS.ru — российское новостное интернет-издание. Входит в топ-10 самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов Рунета и в топ-30 самых читаемых изданий, согласно рейтингу «Медиалогии».

Публикует новости и статьи, видеорепортажи, фотогалереи и инфографику на темы экономики, политики, культуры, спорта, здравоохранения и информационных технологий. 

Число подписчиков Telegram-канала NEWS.ru в течение 2022 года достигло 250 тысяч.

Лауреат премии «Редколлегия» (2019) и лауреат «Премии Рунета» (2020).

История 

Основано 1 сентября 2017 года. Владелец компании — АНО «Медиа Ньюс»

В 2019 году произошёл первый крупный ребрендинг портала. В 2022 году дизайн сайта был обновлен.

Редакция 

 Главные редакторы
 Рафаэль Гусейнов (2017—2018)
 Ольга Захарова (2018)
 Мусейб Алекперов (2019—2021)
 Игорь Процков (2021)
 Игорь Самусевич (2021— наст. вр.)

Штат редакции составляет около 90 человек.

Награды 
 Премия Рунета — 2020
 Премия «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально ответственные СМИ» — 2020
 Премия «Редколлегия» в апреле 2019 года за статью Сергея Вилкова «Управление Генштаба по делам нечистой силы. Минобороны 15 лет тратило миллионы долларов на экстрасенсов».
 Первое место на Всероссийской премии «Будем жить!» Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» в феврале 2023 года

Примечания

Ссылки 
 

Интернет-СМИ России
Новостные сайты
Сайты на русском языке
Сайты, награждённые премией Рунета